Evropsko prvenstvo v nogometu 1960 je bilo prvo Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 6. in 10. julijem 1960 potekalo v francoskih mestih Pariz in Marseille. Zmagala je sovjetska reprezentanca, drugo mesto je osvojila jugoslovanska, tretje pa češkoslovaška.

Tekmovanje

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Najboljši strelci
2 gola
 François Heutte
 Valentin Ivanov
 Viktor Ponedelnik
 Milan Galić
 Dražan Jerković

1 gol
 Slava Metreveli
 Tomislav Knez
 Ante Žanetić
 Vlastimil Bubník
 Ladislav Pavlovič
 Jean Vincent
 Maryan Wisnieski

1960
Športne prireditve v Franciji
1960 v športu
Šport v Parizu
Šport v Marseillu